Die Baureihe 152 bezeichnet folgende Lokomotiven:

 die Elektrolokomotive DB-Baureihe 152 der Deutschen Bundesbahn, ehemalige DR-Baureihe E 52 der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft, ehemalige Bayerische EP 5 der Deutschen Reichsbahn Gruppenverwaltung Bayern
 die Elektrolokomotive DBAG-Baureihe 152 der Deutschen Bahn AG, gebaut als Siemens ES64F